I grandi imperi della storia (2008) è una raccolta di quattro documentari che ripercorre la storia delle grandi civiltà del mondo antico attraverso delle ricostruzioni e ne racconta il monumenti che le hanno fatte diventare grandi nel mondo. Il cofanetto è stato prodotto da Cinehollywood per History Channel e la durata complessiva dei 4 DVD è di 9h 10'.

Civiltà 
Nella raccolta sono presenti in tutto dieci civiltà: 
Egiziana 
Greca 
Macedone 
Persiana
Romana
Cartaginese
Maya
Azteca
Bizantina
Cinese

Episodi

Note

Collegamenti esterni
 
 

Grandi imperi della storia